Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Міріам Ореманс.

Мері Джо Фернандес виграла титул, у фіналі перемігши Аманду Кетцер з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Brighton International, одиночний розряд
Brighton International